Финал Лиги Европы УЕФА 2010 года — финальный матч розыгрыша Лиги Европы УЕФА 2009/10, 39-го сезона в истории Кубка УЕФА и 1-го сезона в истории Лиги Европы УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 12 мая 2010 года, на стадионе «Гамбург Арена» в Гамбурге. В матче встретились испанский «Атлетико Мадрид» и английский «Фулхэм».

Путь к финалу

Отчёт о матче

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2009/2010

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2010
Лига Европы УЕФА
Май 2010 года
Лига Европы УЕФА 2010
Лига Европы УЕФА 2010
Международные соревнования по футболу в Германии
Лига Европы УЕФА 2009/2010
События 12 мая
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Спорт в Германии в 2010 году
Спорт в Великобритании в 2010 году
Спорт в Испании в 2010 году